Острова Саломон или атолл Саломон — это атолл в составе архипелага Чагос, Британская территория в Индийском океане.

Описание 
Атолл расположен в северо-восточной части архипелага Чагос, между рифом Бленхейм и Перос Баньос. Основными островами в группе являются Иль-Боддам площадью , где раньше находилось самое крупное селение архипелага, и Иль-Англез ( на западном краю рифа. Существовали небольшие поселения чагосцев на островах Фуке () и Такамака (). Площадь острова Иль-де-ла-Пасс — , Иль-Мапу , остальные островки намного меньше. Общая площадь участка составляет .

С северной стороны, между островами Иль-Англез и Иль-де-ла-Пасс, есть проход в лагуну под названием Бэ-де-Саломон. Атолл Саломон является популярным местом для стоянки яхтсменов, проходящих через Чагос, хотя для яхт нет надлежащих причалов и требуется разрешение властей Британской территории в Индийском океане. В настоящее время необитаемые острова заросли джунглями, которые проросли среди кокосовых пальм, и следы прежних поселений найти трудно.

История 

Атолл Саломон был заселен во второй половине 18-го века рабочими кокосовых плантаций с острова Франс (ныне Маврикий). Мало что известно о том, в каких условиях жили рабочие, в основном африканского происхождения — скорее всего, это было рабство. Компания, эксплуатирующая плантацию, называлась Chagos Agalega Company.

Атолл Саломон обследовал в 1837 году коммандер ВМС Индии Роберт Морсби на корабле «Бенарес», который составил первую подробную карту группы островов. Атолл был вновь обследован в 1905 году коммандером Б. Т. Соммервиллом на корабле «Морской жаворонок», который составил более точную карту. Некоторые из островов атолла Саломон ранее были заселены чагосцами, но к тому моменту, когда британское правительство решило депортировать местных жителей, только Иль-Боддам оставался заселённым.

В период с 1967 по 1973 год британцы выселили 500 жителей атолла Саломон, чтобы освободить место для американской военной базы. Аборигены были переселены на Маврикий и Сейшельские острова. Ранее на острове Иль-Боддам располагались пристань, магазины, офисы, школа, церковь и вилла, где жил менеджер плантации — все эти здания теперь скрыты густыми джунглями. На островах Боддам и Такамака есть колодцы, которые все ещё используются яхтсменами для пополнения запасов.

Островки 
Отдельные островки атолла, начиная с севера, по часовой стрелке:

 Иль-де-ла-Пасс
 Иль-Мапу
 Иль-Такамака
 Иль-Фуке
 Иль-Сепюльтюр
 Иль-Жакобен
 Иль-дю-Сель
 Иль-Пуль
 Иль-Боддам
 Иль-Дьябль
 Иль-Англез

Примечания

Ссылки 
 Карта атолла Саломон
 Архипелаг Чагос
Чагос
Необитаемые острова